Rudimentair is een begrip dat aangeeft dat iets niet langer tot ontwikkeling komt, of weinig tot ontwikkeling is gekomen.

Het begrip wordt gebruikt om een overblijfsel aan te duiden en niet om een eerste aanleg (basis) aan te duiden. Het wordt gebruikt in onder meer de biologische morfologie, in de anatomie (bv. de blindedarm), de medische wetenschap en de taalwetenschappen (bepaalde naamvallen).
Taalkunde